Ходање 50 километара у женској конкуренцији на Светском првенству у атлетици 2019. у Дохи одржана је 28. септембра.

На овом првенству ова дисциплина је други пут укључена у такмичење. Титулу светске првакиње из Лондона 2017. бранила је Инес Енрикес из Португалије.

Земље учеснице 
Учествовало је 24 атлетичарки из 14 земаља.

  (2)
  (1)
  (1)
  (2)
  (3)
  (1)
  (3)
  (2)
  (1)
  (1)
  (3)
  (1)
  (1)
  (2)

Освајачи медаља

Рекорди 
26. септембар 2019.

Најбољи резултати у 2019. години 
Десет најбржих светских атлетичарки 2019. године је пре почетка светског првенства (27. септембра 2019) заузимало следећи пласман.

Такмичарке чија су имена подебљана учествовале су на СП 2019.

Квалификациона норма

Сатница 

Сва времена су по локалном времену (UTC+1)

Резултати

Финале 
Такмичење је одржано 28. септембра 2019. године са почетком у 23:30 по локалном времену.,

Пролазна времена 
Времена су после сваких 5 километара.

Референце

Спољашње везе 
 Комплетни резултати СП 2019. сајт ИААФ
 Резултати трке у ходању на 50 км за жене на сајту ИААФ

Светско првенство у атлетици на отвореном 2019.
Ходање на 50 км на Светском првенству у атлетици на отвореном